Skarżyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Skarżyce, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Skarżyce, village de la voïvodie de Mazovie